La NCAA Division I 2016 si è svolta dal 1º al 17 dicembre 2016: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la settima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Lincoln Regional

Premi individuali

Minneapolis Regional

Premi individuali

Madison Regional

Premi individuali

Austin Regional

Premi individuali

Final Four – Nationwide Arena, Columbus

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
NCAA Division I (pallavolo femminile)